Кубок Невы 2015 — 6-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди женщин, проводящегося в Санкт-Петербурге (Россия) и являющегося частью тура ITF в рамках серии турниров с призовым фондом в 50 тысяч долларов.

В 2015 году турнир прошёл с 23 февраля по 1 марта. Соревнование продолжало европейскую серию зальных турниров, расположенную в календаре после Australian Open.

Победительницы предыдущего розыгрыша:
 в одиночном разряде —  Магдалена Рыбарикова
 в парном разряде —  Никола Франкова и  Анастасия Павлюченкова

Общая информация 
Список участниц одиночного турнира возглавила Виталия Дьяченко (№ 81 в мире в этот период); россиянка уверенно выиграла свой матч стартового раунда, но уже во второй игре досрочно покинула корт из-за очередной травмы. Без неё и прочие сеянные не слишком проявили себя, уже на четвертьфинальной стадии оставив лишь одну свою представительницу (пятую ракетку списка — Александру Саснович), а в финал и вовсе пропустив одну из победительниц квалификации: Елену Остапенко, которая, в итоге, и взяла титул, переиграв в решающем матче Патричу Марию Циг. Чемпионка предыдущего розыгрыша: Магдалена Рыбарикова на возрождённый чемпионат не приехала.

Сетку парного соревнования возглавил альянс Надежды Киченок и Евгении Родиной (тогдашние 77-я и 174-я ракетки мира). Как и Дьяченко украинка и россиянка покинули приз досрочно, не доиграв уже свой стартовый матч. Без них титул разыграли третья и четвёртая команда посева. где формально более статусная команда Виктория Голубич / Александра Саснович оказалась сильнее пары Стефани Форетц и Аны Врлич. Сильнейшие несеянные пары проиграли в полуфиналах. Чемпионки предыдущего розыгрыша — Никола Франкова и Анастасия Павлюченкова — на новый турнир не приехали.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Елена Остапенко обыграла  Патричу Марию Циг со счётом 3-6, 7-5, 6-2.
 Остапенко выигрывает 1-й титул в сезоне и 7-й за карьеру в туре федерации.
 Циг уступает свой 1-й финал в сезоне и 3-й за карьеру в туре федерации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный турнир 
  Виктория Голубич /  Александра Саснович обыграли  Стефани Форетц /  Ану Врлич со счётом 6-4, 7-5.
 Голубич выигрывает 1-й титул в сезоне и 9-й за карьеру в туре федерации.
 Саснович выигрывает 1-й титул в сезоне и 7-й за карьеру в туре федерации.

Примечания

См. также 
 Открытый чемпионат Санкт-Петербурга 2015

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Россия
Теннис
Теннис
Февраль 2015 года
Март 2015 года
2015